Paraphelaria är ett släkte av svampar. Paraphelaria ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Paraphelaria